Самойлова — російське прізвище. Походить від чоловічого імені Самійло (), яке було дуже популярне в Росії аж до кінця XIX ст. В свою чергу ім'я Самійло походить від давньоєврейського Самуїл  Шмуель — почутий Богом.

 Самойлова Ольга Миколаївна — персонаж російського багатосерійного телесеріялу «Повернення Мухтара».
 Самойлова Конкордія Миколаївна (1876—1921) — професійна революціонерка, діячка жіночого пролетарського руху. Член ВУЦВК.
 Самойлова Софія Олександрівна (Бобринська Софія Олександрівна) — фрейліна її Імператорської Величності Марії Федорівни, засновниця театру в Смілі.
 Самойлова Тетяна Євгенівна (1934) — російська радянська акторка, володарка головного призу Каннського кінофестивалю.
 Самойлова-Яхонтова Наталія Сергіївна (1896—1994) — радянський астроном.
 Самойлова Юлія Олегівна (1989) — учасниця на пісенному конкурсі Євробачення 2017 від Росії.
 Самойлова Юлія Павлівна (1803—1875) — графиня, дочка генерала П. П. Палена і Марії Скавронської, відома своїми відносинами з художником Карлом Брюлловим.

Див. також 
 Самойлова Балка — річка озерного типу на Кубані
 Самойлов
 Самойлович

Російські прізвища
Прізвища на -ов